Thomas J. Hicks, een atleet die op de Olympische Spelen in 1904 een gouden medaille won.
Thomas H. Hicks, voormalige Amerikaanse senator en gouverneur van Maryland.
Thomas Hicks, een kunstenaar.